Abes Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abes Branch (Ohio River), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Abes Branch (Sam Campbell Branch), Fluss im Bundesstaat Kentucky